Hi (kana) – dwudziesty siódmy znak japońskich sylabariuszy hiragana (ひ) i katakana (ヒ)
 Hi-C, właściwie Crawford Wilkerson – amerykański raper 
 Hi-de-Hi! – brytyjski sitcom wyprodukowany przez BBC
 Hi Diddle Diddle – amerykański film fabularny z 1943 roku
 Hi-end – określenie stosowane przez producentów na ofertę skierowaną do najzamożniejszych odbiorców
 Hi-fi – termin określający reprodukcję dźwięku o jakości bardzo zbliżonej do oryginału
 Hi Fly – portugalska linia lotnicza z biurem głównym w Lizbonie
 Hi-hat, rzadziej hi hat - instrument z grupy idiofonów, będący częścią zestawu perkusyjnego
 Hi! Hi! Hi! – singel niemieckiej piosenkarki Sandry wydany w 1986 roku
 Hi Hi Puffy AmiYumi – amerykański serial animowany
 Hi Hi Puffy AmiYumi (album) – album kompilacyjny J-Popowego duetu Puffy AmiYumi wydany w 2004
 Hi Hi Puffy AmiYumi: Kaznapped! – gra komputerowa na platformę Game Boy Advance 
 Hi-NRG – gatunek muzyki tanecznej, wywodzący się z muzyki disco lat 70.
 Hi! School – Love On – południowokoreański serial telewizyjny emitowany w 2014 roku
 HiSilicon – chińska firma projektująca mikroczipy
 Hi-Tek – amerykański producent hip-hopowy
 Hi way – polska komedia absurdalna z 2006 roku
 Hi-5 – dziecięcy zespół australijski grający muzykę pop, powstały w 1998 roku
 Hi8 – (standard analogowego zapisu audio-wideo o podwyższonej rozdzielczości wprowadzony przez Sony
 Kraina Hi-Lo – western z elementami dramatu z 1998 roku 
 Ri Chun Hi – północnokoreańska aktorka i dziennikarka telewizyjna